Grand Detour kan syfta på:

Geografi

USA 

 Grand Detour, Illinois, ort, Ogle County, 
  Grand Detour – tidigare namn på det ställe i Missourifloden där floden har en extremt kraftig krökning, se Big Bend (South Dakota)